Giancarlo Caltabiano (Los Angeles, 6 de abril de 1976) é um ator norte-americano cujos familiares são canadenses. Giancarlo nasceu em Los Angeles e começou a atuar aos seus 14 anos.

Ligações externas
 

Atores dos Estados Unidos